När seklet var ungt kan syfta på:

 När seklet var ungt (1944) – en film från 1944
 När seklet var ungt (1961) – en filmkavalkad från 1961